Francis Baring kan syfta på:

* Francis Baring, 1:e baronet (1740–1810), engelsk bankir
 Francis Baring, 1:e baron Northbrook (1796–1866), brittisk peer och politiker
 Francis Baring, 2:e earl av Northbrook (1850–1929), brittisk peer och politiker
 Francis Baring, 3:e baron Ashburton (1800–1868), brittisk peer och politiker
 Francis Baring, 5:e baron Ashburton (1866–1938), brittisk peer och politiker
 Francis Baring, 6:e baron Northbrook (född 1954), brittisk peer och politiker